Königshaus steht für:

 allgemein eine Königsfamilie, siehe Fürst

Bauwerke:
 Königshaus (Königsberg), ehemaliger Adelshof
  Königshaus (Leipzig), barockes Gebäude
 Königshaus am Schachen, Bergresidenz von König Ludwig II.

Königshaus ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Königshaus (1906–nach 1971), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Hellmut Königshaus (* 1950), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Königshäusl, Königshausen, Königsbau (Begriffsklärung)